Merisi da Caravaggio ist der Familienname folgender Personen:

* Fermo Merisi da Caravaggio († 1577?), italienischer Architekt und Vater von Michelangelo Merisi da Caravaggio
 Giulio Merisi da Caravaggio (1508–1587), italienischer Architekt
 Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610), italienischer Maler des Frühbarocks, meist nur Caravaggio genannt